Древняя история Тибета тесно связана с цэнпо́ — царями Ярлунгской династии, правившими страной до середины IX века. Цэнпо вели активную внешнюю политику, завоёвывая новые территории и перенимая культурные достижения соседних государств и народов. В монархический период закладываются основы тибетской цивилизации: строятся первые города-крепости, развивается металлургия, формируется письменность, начинается процесс институционализации религий Тибета — буддизма и бона.

Источники по тибетской истории до VII века крайне немногочисленны; они не позволяют достоверно установить, что представляли собой доярлунгские княжества (rgyal phran), кто и в каком году их объединил. Согласно буддийской традиции, тибетские цари ведут свою родословную от правителя одного из раннесредневековых государств Северо-Восточной Индии — Магадхи или Кошалы, поселившегося в долине Ярлунг. Эта точка зрения категорически отвергается современной тибетологической наукой.

Точное число цэнпо, их имена, годы жизни и царствования неизвестны. Исходя из данных традиционной (буддийской) тибетской историографии, список ярлунгских монархов выглядит следующим образом.

Список тибетских царей

Примечания

См. также 
 История Тибета

История Тибета
Династии средневековой Азии

Списки:Тибет